Kornica – wieś w Bośni i Hercegowinie, w Republice Serbskiej, w gminie Šamac
 Kornica – wieś w Bułgarii, w obwodzie Błagojewgrad, w gminie Goce Dełczew
 Kornica – wieś w Polsce położona w województwie świętokrzyskim, w powiecie koneckim, w gminie Końskie
Kornica – wieś na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie szarkowszczyńskim, w sielsowiecie Jody.
 Kornica – przystanek kolejowy w Kornicy

 Nowa Kornica – wieś w Polsce położona w województwie mazowieckim, w powiecie łosickim, w gminie Stara Kornica
 Stara Kornica – wieś w Polsce położona w województwie mazowieckim, w powiecie łosickim, w gminie Stara Kornica
 Kornica-Kolonia – kolonia w Polsce położona w województwie mazowieckim, w powiecie łosickim, w gminie Stara Kornica
 Radzików-Kornica – wieś w Polsce położona w województwie mazowieckim, w powiecie siedleckim, w gminie Mordy

 gmina Stara Kornica – gmina wiejska w województwie mazowieckim, w powiecie łosickim
 dawniej Gmina Kornica

Zobacz też
 Kornica Nowa (gromada)
 Kórnica